Golgota – monte della crocifissione di Cristo
 Golgota – film del 1935
 Golgota – dipinto di Jan Styka
 Golgota – singolo dei Coma_Cose del 2017